Příjmení Rettig nebo Rittig nosí více osobností:

 Josef Ondřej Liboslav Rettig (1821–1871) – český piarista, botanik, pedagog a spisovatel
 Jan Alois Sudiprav Rettig (1774–18) – český právník, obrozenecký spisovatel a překladatel

 ženská varianta s přechýlením

 Jindřiška Rettigová (1813–1854) – česká operní pěvkyně
 Magdalena Dobromila Rettigová (1785–1845) – česká spisovatelka a autorka kuchařek

 Rittig

 Johann Rittig (1829–1885) – německo-americký novinář, účastník revolučních událostí roku 1848 a politický exulant
 Ivo Rittig (* 1963) – český podnikatel a lobbista

Česká příjmení
Německá příjmení